Stigmata (filme) — produção de 1999 com Patricia Arquette
Ϛ — antiga ligadura do alfabeto grego, chamada stigma
Estigma (fenômeno) — conhecido também por stigmata

Música 
Stigmata (álbum de Arch Enemy)
Stigmata (álbum de Tarot)

Desambiguações de religião
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema